Geraldine oder Géraldine ein weiblicher Vorname, siehe Geraldine.

Geraldine bezeichnet:
 eine Oper von Michael William Balfe
 Geraldine McQueen, Kunstfigur des britischen Komikers und Sängers Peter Kay

Géraldine bezeichnet:
 Géraldine, Künstlername der Schweizer Sängerin Géraldine Gaulier
 Géraldine, Künstlername der irischen Sängerin Geraldine Branagan, siehe Eurovision Song Contest 1975#Platzierungen

Geraldine ist der Name folgender Orte:
 Geraldine (Neuseeland) in der neuseeländischen Region Canterbury
 Geraldine Downs in der neuseeländischen Region Canterbury
 Geraldine Flat in der neuseeländischen Region Canterbury
 Geraldine (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama
 Geraldine (Montana) im US-Bundesstaat Montana